Чемпионат США по теннису среди мужчин на грунтовых кортах 2013 — 45-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Хьюстоне, США, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2013 году турнир прошёл с 8 по 14 апреля.

Первой ракеткой одиночного турнира был Николас Альмагро (тогдашняя 12-я ракетка мира).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Джон Изнер с третьей попытки побеждает в финале грунтового соревнования основного тура ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Джейми Маррей выигрывает 1й титул в сезоне и 8й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Джон Пирс выигрывает дебютный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Чемпионат США по теннису среди мужчин на грунтовых кортах

 Мировой тур ATP 2013

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

США
Теннис
Апрель 2013 года
2013